Кубок Бельгии по футболу 2012/2013 () — 58-й розыгрыш Кубка Бельгии по футболу.

Первые раунды 
В первых пяти раундах турнира принимали участие 274 клуба из низших лиг Бельгии. Они выявили 16 команд, прошедших в 1/16 финала, где к ним присоединились 16 клубов Про-Лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
Спорт в Бельгии в 2012 году
Спорт в Бельгии в 2013 году
Бельгия